UGI est le sigle de :

 L'Union géographique internationale.

UGI est le code pour :
 l'aéroport d'Uganik en Alaska selon la codification AITA.

Ugi est le nom

 du peuple Bugis dans leur propre langue ;
 l'île d'Ugi, une île au Salomon ;
 îles Ugi, un archipel japonais ;
 Camillo Ugi, international allemand de football dans les années 1910.